DBF peut désigner :
 .dbf (où dbf signifie dBase database file), une extension de nom de fichier pour les fichiers d'une base de données DBase ;
 Dictionnaire de biographie française.